Ciriaco De Mita (1928-2022) – politico italiano
Giuseppe De Mita (1968) – politico italiano
John DeMita (1959) – attore e doppiatore statunitense
Vincenzo De Mita (1751-dopo 1805) – pittore italiano